Der Steinhauserbergbach ist ein rechter Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Steinhauserbergbach entspringt auf 281 Meter ü. NN in Heusiepen am Steinhauser Berg im Wohnquartier Ehrenberg, fließt in südliche Richtung entlang der Stadtgrenze zu Schwelm, unterquert in Kemna die Landesstraße 527 und die Wuppertalbahn und mündet nach ca. 800 Metern auf 190 Meter ü. NN in die Wupper.

Einzelnachweise 

1Steinhauserbergbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal